Сборная Германии по футболу () — команда, представляющая Германию на международных соревнованиях по футболу. Управляется и контролируется Немецким футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны. Немецкий футбольный союз является членом ФИФА с 1904 года, УЕФА — с 1954 года.

В этой статье представлены матчи сборной Германии по футболу в период с 2000 года по 2019 год.

2000 год 
Матч № 686: Товарищеский матч

Матч № 687: Товарищеский матч

Матч № 688: Товарищеский матч

Матч № 689: Товарищеский матч

Матч № 690: Товарищеский матч

Матч № 691: Чемпионат Европы 2000: Группа А. Тур 1

Матч № 692: Чемпионат Европы 2000: Группа А. Тур 2

Матч № 693: Чемпионат Европы 2000: Группа А. Тур 3

Итого за Чемпионат Европы: 3 матча / забито 1 гол, 5 пропущено; 0 побед, 1 ничья, 2 поражения.
Матч № 694: Товарищеский матч

Матч № 695: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 696: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 697: Товарищеский матч

Итого за 2000 год: 12 матчей / забито 23 гола, 16 пропущено; 5 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

2001 год 
Матч № 698: Товарищеский матч

Матч № 699: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 700: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 701: Товарищеский матч

Матч № 702: Чемпионат мира по футболу 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 703: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 704: Товарищеский матч

Матч № 705: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 706: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 707: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Стыковой матч

Матч № 708: Чемпионат мира 2002: Отборочный турнир. Стыковой матч

Итого за 2001 год: 11 матчей / забито 23 гола, 15 пропущено; 6 побед, 3 ничьи, 2 поражения.

2002 год 
Матч № 709: Товарищеский матч

Матч № 710: Товарищеский матч

Матч № 711: Товарищеский матч

Матч № 712: Товарищеский матч

Матч № 713: Товарищеский матч

Матч № 714: Товарищеский матч

Матч № 715: Чемпионат мира 2002: Группа E. Тур 1

Матч № 716: Чемпионат мира 2002: Группа E. Тур 2

Матч № 717: Чемпионат мира 2002: Группа E. Тур 3

Матч № 718: Чемпионат мира 2002: 1/8 финала

Матч № 719: Чемпионат мира 2002: 1/4 финала

Матч № 720: Чемпионат мира 2002: Полуфинал

Матч № 721: Чемпионат мира 2002: Финал

Матч № 722: Товарищеский матч

Матч № 723: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 724: Товарищеский матч

Матч № 725: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 726: Товарищеский матч

2003 год 
Матч № 727: Товарищеский матч

Матч № 728: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 729: Товарищеский матч

Матч № 730: Товарищеский матч

Матч № 731: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 732: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 733: Товарищеский матч

Матч № 734: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 735: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 736: Чемпионат Европы 2004: Отборочный турнир, группа 5

Матч № 737: Товарищеский матч

2004 год 
С августа 2004 года до марта 2006 у сборной Германии начался период подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу 2006.

Матч № 738: Товарищеский матч

Матч № 739: Товарищеский матч

Матч № 740: Товарищеский матч

Матч № 741: Товарищеский матч

Матч № 742: Товарищеский матч

Матч № 743: Товарищеский матч

Матч № 744: Чемпионат Европы 2004: Группа D. Тур 1

Матч № 745: Чемпионат Европы 2004: Группа D. Тур 2

Матч № 746: Чемпионат Европы 2004: Группа D. Тур 3

Матч № 747: Товарищеский матч

Матч № 748: Товарищеский матч

Матч № 749: Товарищеский матч

Матч № 750: Товарищеский матч

Матч № 751: Товарищеский матч

Матч № 752: Товарищеский матч

Матч № 753: Товарищеский матч

2005 год 
Матч № 754: Товарищеский матч

Матч № 755: Товарищеский матч

Матч № 756: Товарищеский матч

Матч № 757: Товарищеский матч

Матч № 758: Кубок конфедераций 2005: Группа A. Тур 1

Матч № 759: Кубок конфедераций 2005: Группа A. Тур 2

Матч № 760: Кубок конфедераций 2005: Группа A. Тур 3

Матч № 761: Кубок конфедераций 2005: Полуфинал

Матч № 762: Кубок конфедераций 2005: Матч за 3-е место

Матч № 763: Товарищеский матч

Матч № 764: Товарищеский матч

Матч № 765: Товарищеский матч

Матч № 766: Товарищеский матч

Матч № 767: Товарищеский матч

Матч № 768: Товарищеский матч

2006 год 
Матч № 769: Товарищеский матч

Матч № 770: Товарищеский матч

Матч № 771: Товарищеский матч

Матч № 772: Товарищеский матч

Матч № 773: Товарищеский матч

Матч № 774: Чемпионат мира по футболу 2006: Группа A. Тур 1

Матч № 775: Чемпионат мира по футболу 2006: Группа A. Тур 2

Матч № 776: Чемпионат мира по футболу 2006: Группа A. Тур 3

Матч № 777: Чемпионат мира по футболу 2006: 1/8 финала

Матч № 778: Чемпионат мира по футболу 2006: 1/4 финала

Матч № 779: Чемпионат мира по футболу 2006: Полуфинал

Матч № 780: Чемпионат мира по футболу 2006: Матч за 3-е место

Матч № 781: Товарищеский матч

Матч № 782: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 783: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 784: Товарищеский матч

Матч № 785: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 786: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

2007 год 
Матч № 787: Товарищеский матч

Матч № 788: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 789: Товарищеский матч

Матч № 790: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 791: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 792: Товарищеский матч

Матч № 793: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 794: Товарищеский матч

Матч № 795: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 796: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 797: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

Матч № 798: Чемпионат Европы 2008: Отборочный турнир, группа D

2008 год 
Матч № 799: Товарищеский матч

Матч № 800: Товарищеский матч

Матч № 801: Товарищеский матч

Матч № 802: Товарищеский матч

Матч № 803: Чемпионат Европы 2008: Группа B. Тур 1

Матч № 804: Чемпионат Европы 2008: Группа B. Тур 2

Матч № 805: Чемпионат Европы 2008: Группа B. Тур 3

Матч № 806: Чемпионат Европы 2008: 1/4 финала

Матч № 807: Чемпионат Европы 2008: Полуфинал

Матч № 808: Чемпионат Европы 2008: Финал

Матч № 809: Товарищеский матч 

Матч № 810: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 811: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 812: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 813: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 814: Товарищеский матч

2009 год 
Матч № 815: Товарищеский матч 

Матч № 816: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 817: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 818: Товарищеский матч 

Матч № 819: Товарищеский матч 

Матч № 820: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 821: Товарищеский матч 

Матч № 822: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 823: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 824: Чемпионат мира 2010: Отборочный турнир, группа 4 

Матч № 825: Товарищеский матч

2010 год 
Матч № 826: Товарищеский матч

Матч № 827: Товарищеский матч

Матч № 828: Товарищеский матч

Матч № 829: Товарищеский матч

Матч № 830: Чемпионат мира 2010: Группа D. Тур 1

Матч № 831: Чемпионат мира 2010: Группа D. Тур 2

Матч № 832: Чемпионат мира 2010: Группа D. Тур 3

Матч № 833: Чемпионат мира 2010: 1/8 финала

Матч № 834: Чемпионат мира 2010: 1/4 финала

Матч № 835: Чемпионат мира 2010: Полуфинал

Матч № 836: Чемпионат мира 2010: Матч за 3-е место

Матч № 837: Товарищеский матч

Матч № 838: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 839: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 840: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 841: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 842: Товарищеский матч

2011 год 
Матч № 843: Товарищеский матч

Матч № 844: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 845: Товарищеский матч

Матч № 846: Товарищеский матч

Матч № 847: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 848: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 849: Товарищеский матч

Матч № 850: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 851: Товарищеский матч

Матч № 852: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 853: Чемпионат Европы 2012: Отборочный турнир, группа А

Матч № 854: Товарищеский матч

Матч № 855: Товарищеский матч

2012 год 
Матч № 856: Товарищеский матч

Матч № 857: Товарищеский матч

Матч № 858: Товарищеский матч

Матч № 859: Чемпионат Европы 2012: Группа B. Тур 1

Матч № 860: Чемпионат Европы 2012: Группа B. Тур 2

Матч № 861: Чемпионат Европы 2012: Группа B. Тур 3

Матч № 862: Чемпионат Европы 2012: 1/4 финала

Матч № 863: Чемпионат Европы 2012: Полуфинал

Матч № 864: Товарищеский матч

Матч № 865: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 866: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 867: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 868: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 869: Товарищеский матч

2013 год 
Матч № 870: Товарищеский матч

Матч № 871: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 872: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 873: Товарищеский матч

Матч № 874: Товарищеский матч

Матч № 875: Товарищеский матч

Матч № 876: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 877: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 878: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 879: Чемпионат мира 2014: Отборочный турнир, группа C

Матч № 880: Товарищеский матч

Матч № 881: Товарищеский матч

Итого за 2013 год: 12 матчей / забито 35 голов, 15 пропущено; 9 побед, 2 ничьих, 1 поражение.

2014 год 
Матч № 882: Товарищеский матч

Матч № 883: Товарищеский матч

Матч № 884: Товарищеский матч

Матч № 885: Товарищеский матч

Матч № 886: Чемпионат мира 2014: Группа G. Тур 1

Матч № 887: Чемпионат мира 2014: Группа G. Тур 2

Матч № 888: Чемпионат мира 2014: Группа G. Тур 3

Матч № 889: Чемпионат мира 2014: 1/8 финала

Матч № 890: Чемпионат мира 2014: 1/4 финала

Матч № 891: Чемпионат мира 2014: Полуфинал

Матч № 892: Чемпионат мира 2014: Финал

Итого за Чемпионат мира: 7 матчей / забито 18 голов, 4 пропущено; 6 побед, 1 ничья, 0 поражений.
Матч № 893: Товарищеский матч

Матч № 894: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 895: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 896: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 897: Чемпионат Европы 2016: отборочный турнир, группа D

Матч № 898: Товарищеский матч

Итого за 2014 год: 17 матчей / забито 37 голов, 15 пропущено; 11 побед, 4 ничьих, 2 поражений.

2015 год 
Матч № 899: Товарищеский матч

Матч № 900: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 901: Товарищеский матч

Матч № 902: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 903: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 904: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 905: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 906: Чемпионат Европы 2016: Отборочный турнир, группа D

Матч № 907: Товарищеский матч

Итого за 2015 год: 9 матчей / забито 20 голов, 11 пропущено; 5 побед, 1 ничья, 3 пораженя.

2016 год 
Матч № 908: Товарищеский матч

Матч № 909: Товарищеский матч

Матч № 910 : Чемпионат Европы 2016: Группа C. Тур 1

Матч № 911: Чемпионат Европы 2016: Группа C. Тур 2

Матч № 912: Чемпионат Европы 2016: Группа C. Тур 3

Матч № 913: Чемпионат Европы 2016: Плей-офф. 1/8 финала

Матч № 914: Чемпионат Европы 2016: Плей-офф. 1/4 финала
{{Отчёт о матче
|фон=#ccffcc
|дата= 2 июля 201621:00 UTC+2
|стадион=Стадион: Матмют Атлантик, Бордо
|команда1= 
|команда2= 
|счёт= 1 : 1
|голы1=Озиль 
|голы2=Бонуччи  (пен)
|протокол= отчёт
|зрители=38 764
|судья=  Виктор Кашшаи
|сми=}}Матч № 915: Чемпионат Европы 2016: Плей-офф. 1/2 финалаМатч № 916: Товарищеский матчМатч № 917: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 918: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 919: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 920: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 921: Товарищеский матч 2017 год Матч № 922: Товарищеский матчМатч № 923: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 924: Товарищеский матчМатч № 925: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 926: Кубок конфедераций 2017: Группа B. Тур 1Матч № 927: Кубок конфедераций 2017: Группа B. Тур 2Матч № 928: Кубок конфедераций 2017: Группа B. Тур 3Матч № 929: Кубок конфедераций 2017: ПолуфиналМатч № 930: Кубок конфедераций 2017: ФиналМатч № 931: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 932: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 933: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 934: Чемпионат мира 2018: Отборочный турнир, группа CМатч № 935: Товарищеский матчМатч № 936: Товарищеский матч 2018 год Матч № 937: Товарищеский матчМатч № 938: Товарищеский матчМатч № 939: Товарищеский матчМатч № 940: Товарищеский матчМатч № 941: Чемпионат мира по футболу 2018: Группа F. Тур 1Матч № 942: Чемпионат мира по футболу 2018: Группа F. Тур 2Матч № 943: Чемпионат мира по футболу 2018: Группа F. Тур 3Матч № 944: Лига наций УЕФА 2018/2019: Лига A. Группа 1. Тур 1Матч № 945: Товарищеский матчМатч № 946: Лига наций УЕФА 2018/2019: Лига A. Группа 1. Тур 2Матч № 947: Лига наций УЕФА 2018/2019: Лига A. Группа 1. Тур 3Матч № 948: Товарищеский матчМатч № 949: Лига наций УЕФА 2018/2019: Лига A. Группа 1. Тур 4'''

См. также 
 Список матчей сборной Германии по футболу (1990—1999)

Примечания